Вацлав Рабас ():
 Вацлав Рабас (1885—1954) — чешский художник.
 Вацлав Рабас (род. 1933) — чешский органист.